Mediatonic Limited — британский разработчик видеоигр, базирующийся в Лондоне. Компания была основана в сентябре 2005 студентами из Университета Брунеля Дэйвом Бейли и Полом Крофтом, выпустив Snowman Salvage декабре того же года. В 2020 году выпустила Fall Guys. По состоянию на июнь 2020 года в Mediatonic работает 230 человек в четырех студиях, и она является частью Tonic Games Group, которая с марта 2021 года является дочерней компанией Epic Games.

Разработанные игры

Примечания 

Epic Games
Производители компьютерных игр Великобритании
Производители компьютерных игр по алфавиту